Frantic peut faire référence à :

Patronyme

Cinéma 
 Frantic, film franco-américain réalisé par Roman Polanski, sorti en 1988.

Musique 
 Frantic : chanson du groupe Metallica, présente sur l'album St. Anger

Militaire 
 Opération Frantic, opération militaire aérienne alliée de bombardement de la seconde guerre mondiale.

Homonymie de titre